La route départementale 987, ou RD 987, est une des routes départementales de France correspondant à d’anciennes routes nationales :

 la RN 387 de Mazagran à Poix-Terron
 la RN 487 de Pouilly-sous-Charlieu à Sainte-Cécile (RD 487 dans la Loire)
 la RN 587 d’Esplantas à Espalion (en Haute-Loire, déclassée RD 587)
 la RN 687 de Saint-Pourçain-sur-Sioule à Tauves.

987